Szabadság, szerelem!, Petőfi Sándor 1847-es költeménye

Filmművészet
Szabadság, szerelem (Chasing Liberty, 2004), amerikai–brit romantikus film
Szabadság, szerelem (2006), magyar történelmi film
Szabadság, szerelem (2008), magyar tévéfilm